Enosmaeus é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, distribuída nas Grandes Antilhas.

Espécie
 Enosmaeus cubanus (Thomson, 1878)

Enosmaeus
Gêneros monotípicos de cerambicídeos